A Secretaria de Cooperação Ibero-americana (SECIB), foi o órgão encarregado de coordenar os projetos e iniciativas de cooperação entre os países membros da Conferência Ibero-Americana. Foi criada no ano de 1995 em Bariloche e posta em marcha em 1999. Com sede em Madrid, seu primeiro secretário foi Jorge Alberto Lozoya (mexicano).

Em 2005 a SECIB foi substituída pela Secretaria Geral Ibero-Americana (SEGIB), em suas funções de órgão de apoio institucional, técnico e administrativo à Conferência Ibero-Americana.

Ibero-América
Organizações intergovernamentais extintas